OnStyle är en sydkoreansk kabel-TV-kanal, som ägs av CJ E&M.

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

TV-kanaler i Sydkorea
TV-kanaler och TV-stationer startade 2004
Koreanskspråkiga TV-kanaler
CJ ENM